

Чайлай — місто, штат Нью-Йорк
 Чайлай — переписна місцевість, штат Нью-Мексико
 Чайлай — переписна місцевість, штат Вісконсин

Див. також 
 Чилі (значення)